Sebastián Salomé Berascochea Arribio (Uruguai, 17 de dezembro de 1917 — Data e local de falecimento desconhecidos) foi um treinador e futebolista uruguaio que atuou como meia-direito.

Carreira

Como jogador 
Oriundo do futebol argentino, onde atuava pelo Chacarita Juniors, chegou ao  em 1944 e participou das primeiras campanhas vitoriosas do time conhecido como "Expresso da Vitória", o maior da história do clube e um dos maiores de todos os tempos do futebol. Berascochea, inclusive, ganhou a maior parte da premiação dada aos jogadores pelo título carioca invicto de 1945, permanecendo no clube até o ano seguinte.

Após o Cruzmaltino, acumulou curtas passagens por  e . Em seguida, tornou-se o primeiro jogador uruguaio a atuar pelo  da Colômbia, entre 1950 e 1951.

Como treinador 
Dirigiu  de Montevidéu, Chacarita Juniors da Argentina,  de Caruaru e  de Portugal.

Títulos

Como jogador 
 Vasco da Gama
 Campeonato Carioca: 1945 (invicto)

 Fluminense
 Torneio Municipal do Rio de Janeiro: 1948

Ver também 
 Expresso da Vitória
 Estrangeiros no Vasco da Gama
 Estrangeiros no Fluminense
 Estrangeiros no Botafogo

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético Chacarita Juniors
Sebastian Berascochea
Jogadores do Expresso da Vitória
Sebastian Berascochea
Sebastian Berascochea
Futebolistas do Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club
Futebolistas do Cúcuta Deportivo
Treinadores do Club Atlético River Plate (Uruguai)
Treinadores do Club Atlético Chacarita Juniors
Treinadores do Central Sport Club
Treinadores de futebol do Uruguai